North American kan henvise til flere artikler:

 North American Aviation – en amerikansk flyproducent fra 1930'erne til 1967, typisk blot omtalt North American.
 North American Airlines – et amerikansk flyselskab stiftet i 1989.